Spadafora steht für:

 Spadafora, eine Stadt der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien

 Dominicus von Spadafora (1450–1521), italienischer Dominikaner, Seliger
 

Spadafora ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Spadafora (1913–1997), italienischer Priester, Bibelwissenschaftler und Schriftsteller
 Paul Spadafora (* 1975), US-amerikanischer Boxer 
 Vincenzo Spadafora (* 1974), italienischer Politiker